Pleasure and Pain kan syfta på:

Pleasure and Pain (album av 112) – ett album av 112
Pleasure and Pain (album av Ben Harper) – ett album av Ben Harper
Pleasure and Pain (album av Dr. Hook) – ett album av Dr. Hook
Pleasure and Pain (album av The Wallstones) – ett album av The Wallstones

Se även
Pain and Pleasure (album av Klinik) – ett album av Klinik